Долгая Лука — название населённых пунктов:

Россия 
 Долгая Лука — деревня в Боровичском районе Новгородской области.

Украина 
 Долгая Лука — село в Липоводолинском районе Сумской области.